Esta é uma lista de municípios da província raiana espanhola de Huelva na comunidade autónoma da Andaluzia.

Ligações externas 
 Municípios de Huelva no NetMaps

Huelva
 
Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Huelva (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha